Суперку́бок Монголии по футбо́лу () — соревнование по футболу, состоящее из одного матча, в котором играют обладатель Кубка Монголии и чемпион Монголии предыдущего сезона.

В случае, если Кубок и чемпионат выигрывает одна команда, то в игре за Суперкубок ей противостоит вторая команда чемпионата. Турнир разыгрывается с 2011 года. Первые четыре розыгрыша завершали футбольный сезон в стране. Но с 2016 года Суперкубок Монголии стал открывать новый сезон. Чаще других трофей завоёвывал футбольный клуб «Хаан Хунс-Эрчим», который до объединения в 2020 году с клубом «Хаан Хунс Титем» был известен как просто «Эрчим».

Розыгрыши

Самые титулованные клубы 
 Хаан Хунс-Эрчим — 8
 Улан-Батор Сити — 1

Примечания

Ссылки 
 Раздел о Суперкубке на сайте Монгольской футбольной федерации
 

Соревнования по футболу в Монголии
Монголия